Бе́жицкий уезд — административно-территориальная единица Брянской губернии, существовавшая в 1921—1929 годах. Центр — город Бежица.

История 
Уезд является правопреемником древнего Брянского уезда, упоминаемого с XVI века. С 14 апреля 1921 года, в связи с возложением на Брянск губернских функций и переносом уездных учреждений в Бежицу, Брянский уезд был переименован в Бежицкий (город Брянск в состав Бежицкого уезда не входил).

В 1922 значительно расширен за счёт присоединения волостей соседних уездов: Кокинской и Крестовской волостей Трубчевского уезда и всей западной части Жиздринского уезда (Пупковская, Людиновская, Мамоновская, Бутчинская, Дулевская, Савкинская, Погостовская, Песоченская, Семиревская и Грибовская волости). В 1924 из состава Трубчевского уезда были переданы также Пролысовская, Салтановская и частично Уручьенская волости, а также Кульневская волость из Почепского уезда и Бутерская волость из Карачевского уезда.

В 1929 году, с введением районного деления, Бежицкий уезд был ликвидирован.

Административное деление 
Административное деление на 1 января 1928 года:

Примечания 

 
Появились в 1921 году в России
Административные единицы, упразднённые в 1929 году
1921 год в Брянской области